Rambuk kan betyder flere ting:

 Rambuk (våben) - våben til at nedbryde døre og mure
 Rambuk (maskine) - maskine til nedhamring af pæle